Abraham van den Kerckhoven, Zuid-Nederlands componist en organist
 Anne-Mie Van Kerckhoven, Belgisch kunstenares
 Eduardus Van Kerckhoven, Belgisch politicus
 Jan van Kerckhoven, Belgisch journalist en redacteur
 Johan Polyander van Kerckhoven, (Zuid-)Nederlands theoloog, predikant en hoogleraar
 Jonas Van Kerckhoven, Belgisch voetballer
 Mientje van Kerckhoven-Kling, Nederlands actrice
 Nico Van Kerckhoven, Belgisch voetballer
 Patrick van Kerckhoven, Nederlands (radio-)dj en muziekproducent
 Pieter Frans van Kerckhoven, Belgisch schrijver en Vlaams activist
 Walburg van den Kerckhoven, Nederlands-Engelse edelvrouw
 Willem van den Kerckhoven jr., Nederlands burgemeester
 Willem van den Kerckhoven sr., Nederlands militair
 Willem Frans Van Kerckhoven, Belgisch koloniaal militair

Zie ook 
 Vandekerkhove (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam